es un término japonés que significa neblina, y puede hacer referencia a:

 El Kasumi, destructor japonés de la Clase Akatsuki.
 El Kasumi, destructor japonés de la Clase Asashio hundido junto al acorazado Yamato.
 El personaje de la saga de videojuegos Dead or Alive, Kasumi.
 Kasumi Tendo, personaje del anime Ranma 1/2. 
 Kasumi, personaje de Pokémon
 El personaje de la saga de videojuegos Kasumi Tōdō, de The King of Fighters.
 KASUMI, también llamado A5/3, es una unidad de cifrado por bloques utilizada en algoritmos de confidencialidad (f8) e integridad (f9) para Telefonía móvil 3GPP.
 Karen Kasumi es un personaje ficticio del manga X de CLAMP.